Уистон () — несколько населённых пунктов в Англии:
 Уистон (Мерсисайд) — крупная деревня и административный приход в графстве Мерсисайд
  — деревня в графстве Нортгемптоншир

  — деревня и административный приход в графстве Саут-Йоркшир

См. также 
 Уистон, Уильям